Fichtelberg kan syfta på:

 Fichtelberg, Bayreuth – en kommun i Landkreis Bayreuth, Tyskland
 Fichtelberg, Erzgebirge – en bergstopp i bergskjedjan Erzgebirge, Tyskland
 Fichtelberg (kommunfritt område) – ett kommunfritt område i Landkreis Bayreuth, Tyskland
 Fichtelbergbacken – en backhoppningsanläggning i Oberwiesenthal